Камарьотиса ( от  — «свод, арка») — малый город в Греции, крупнейший город и главный порт острова Самотраки в северной части Эгейского моря. Административно относится к общине Самотраки в периферийной единице Эврос в периферии Восточная Македония и Фракия. Расположен у западной оконечности острова, мыса Макриврахос (Акротири), у подножья горы Фенгари к западу от административного центра острова, города Самотраки, на восточном берегу бухты Камарьотиса. Население 1069 человек по переписи 2011 года. Связан паромным сообщением с Александруполисом и портом Кавала.

Прежде главным портом острова был Палеополис, расположенный примерно в 6 км к северо-востоку.

Население

Примечания 

Города Греции
Самотраки